Magus – epiteto latino usato nel Rinascimento per designare un mago o una persona dotata di poteri arcani

 Magus – personaggi dei fumetti Marvel Comics, comprimario di Adam Warlock
 Magus – personaggi dei fumetti Marvel Comics, patriarca della Tecnarchia
 Magus – personaggio del videogioco Chrono Trigger
 Magus – videogioco per PS3 del 2014
 Magus – album dei Thou del 2018